Adventure (1925), een stomme film van Victor Fleming
Adventure (1945), een geluidsfilm van Victor Fleming
Adventure (Halt and Catch Fire), een aflevering van een televisieserie
Adventure (schip, 1926), een historisch Amerikaans zeilschip
Fiat Adventure, een prototype van FIAT
A.S.Adventure, een kledingwinkel
Avonturenspel, een computerspelgenre

Zie ook
Avontuur (doorverwijspagina)